Брутия (Bruttia) е име на:

 Римската фамилия Брутии (Gens Bruttia)
 Брутия (Брутиум), местност в най-крайната южна част на Италия
 Брутия Криспина, римска императрица, съпруга на император Комод